Richmond Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Richmond Heights (Florida)
 Richmond Heights (Missouri)
 Richmond Heights (Ohio)
 Richmond Heights (Virginia)